Трешњевица може да се односи на:

 Трешњевица (Параћин), насеље у општини Параћин, Република Србија
 Трешњевица (Ариље), насеље у општини Ариље, Златиборски округ, Република Србија
 Трешњевица (Сјеница), насеље у општини Сјеница, Република Србија
 Трешњевица (Калиновик), насеље у општини Калиновик, Република Српска, БиХ
 Трешњевица (Коњиц), насеље у општини Коњиц, Федерација БиХ, БиХ
 Горња Трешњевица, насеље у општини Аранђеловац, Шумадијски округ, Република Србија
 Доња Трешњевица, насеље у општини Топола, Шумадијски округ, Република Србија